Buro – album di Burro Banton del 1983
 Andreas Buro – scienziato politico tedesco